Aurora má více významů:

 polární záře
 Aurora (ESA) – plán Evropské kosmické agentury na průzkum Měsíce
 Aurora (křižník) – ruská historická válečná loď kotvící v Petrohradu
 HMS Aurora – britský křižník bojující ve druhé světové válce
 Aurora (jméno) – ženské rodné jméno
 Aurora (mytologie) – starořímská bohyně ztotožňovaná se starořeckou bohyní Éós
 Společnost Aurora – Aurora-seura, tajná finská společnost působící v letech 1770–1779
 Aurora (nakladatelství) – české nakladatelství
 Aurora (firma) – americký výrobce hraček a plastových modelů
 Aurora (film) – litevsko-belgicko-francouzský hraný film v žánru sci-fi z roku 2012
 Aurora (hudební skupina) – maďarská punkrocková skupina
 Aurora (zpěvačka) – norská zpěvačka a textařka
 vesmírná loď v počítačové hře Subnautica
 Aurora (automobil) – prototyp bezpečného auta z roku 1957
 Oldsmobile Aurora – model automobilu
 Aurora (písmo) – písmo (grotesk) pocházející z matric Wagner & Shmidt - Leipzig cca 1920
 Aurora (lázně) – lázně v Třeboni
 

lidská sídla 
 Aurora (Colorado) – město v Coloradu v USA
 Aurora (Illinois) – město v Illinois v USA
 Aurora (Ohio) – město v Ohiu v USA
 Aurora (Ontario) – město v Ontariu v Kanadě
 Aurora (Utah) – město v Utahu v USA

Související články 
 Aurore – maďarská firma vyrábějící jízdní kola a automobily